toporzysko:
1. rękojeść topora, siekiery lub młota
2. duży topór

Nazwy geograficzne 
 Toporzysko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka
 Toporzysko – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Troporzysko – polana w Pieninach

Przypisy